Аталанка — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Село находится в 80 км от центра района по прямой. Стоит на реке Ангара.

Население 

В этом селе провёл детство известный русский писатель Валентин Григорьевич Распутин.

Власть 
Село в административном плане относится к Аталанскому муниципальному образованию Усть-Удинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района